Kępa у польській мові означає річковий острів. Слово спільнокореневе зі словом "купатися".

Слово "кемпа" у діалектизмах Поділля означає пагорб, і таким чином дотичне до польського "кемпа", яке означає табір, укріплене поселення і відповідно має коріння у латинській назві укріпленого табору. 

Вінниця:
 Кемпа — острів на річці Південний Буг у Вінниці
 Кемпа — торговий центр у Вінниці, біля Набережної Рошен

Природоохоронні території:
 Кемпа — ботанічний заказник у Львівській області
 Кемпа — загальнозоологічний заказник у Волинській області
Кемпа — польське прізвище.
 Томаш Кемпа (, 25 лютого 1969, Бидґощ) — польський історик

Населені пункти та їхні частини

 Кемпа — село в гміні Длуґоленка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Кемпа — село в гміні Божехув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Кемпа — село в гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Кемпа — село в гміні Дружбіце Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Кемпа — село в гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Кемпа — село в гміні Котунь Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Кемпа — село в гміні Сохоцин Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Кемпа — село в гміні Лубняни Опольського повіту Опольського воєводства
 Кемпа — село в гміні Шамотули Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Кемпа — село в гміні Тшцянка Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Кемпа — село в гміні Слесін Конінського повіту Великопольського воєводства
 Кемпа — частина міста Рипін у Рипінському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Кемпа — частина міста Томашув-Мазовецький в Томашовському повіті Лодзинського воєводства
 Кемпа — частина міста Пшедбуж у Радомщанському повіті Лодзинського воєводства
 Кемпа — частина міста Дембиця в Дембицькому повіті Підкарпатського воєводства
 Кемпа — частина міста Пщина в Пщинському повіті Сілезького воєводства
 Кемпа — частина міста Устронь у Цешинському повіті Сілезького воєводства
 Кемпа — частина міста Скальбмеж у Казімерському повіті Свентокшиського воєводства
 Кемпа — частина села Мосьциська в гміні Бжузе Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кемпа — частина села Великий Ґлембочек у гміні Бжозе Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кемпа — частина села Пшипісувка в гміні Фірлей Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Кемпа — частина села Бжостувець у гміні Радинь-Підляський Радинського повіту Люблінського воєводства
 Кемпа — частина села Броди-Дуже в гміні Щебрешин Замойського повіту Люблінського воєводства
 Кемпа — частина села Серокомля в гміні Серокомля Луківського повіту Люблінського воєводства
 Кемпа — частина села Вулька-Окопська в гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Кемпа — частина села Ґораєць-Заставе в гміні Радечниця Замойського повіту Люблінського воєводства
 Кемпа — частина села Пуща в гміні Жмудь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Кемпа — частина села Слупець у гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Кемпа — частина села Сьвідник у гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Кемпа — частина села Курув у гміні Стришава Суського повіту Малопольського воєводства
 Кемпа — частина села Стружа в гміні Пцим Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Кемпа — частина села Воля-Баторська в гміні Неполоміце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Кемпа — частина села Ґурка в гміні Щурова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Кемпа — частина села Ясенна в гміні Коженна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Кемпа — частина села Лончани в гміні Бжезьниця Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Кемпа — частина села Козінець у гміні Мухаж Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Кемпа — частина села Сьвіняри в гміні Дрвіня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Кемпа — частина села Калиська в гміні Лохув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Кемпа — частина села Анелін у гміні Маґнушев Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Кемпа — частина села Борек у гміні Ґневошув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Кемпа — частина села Кохув у гміні Мацейовіце Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Кемпа — частина села Дзердзювка в гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Кемпа — частина села Ядахи в гміні Нова Демба Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Кемпа — частина села Кобиле в гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Кемпа — частина села Вулька-Недзьведзька в гміні Соколів-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Кемпа — частина села Пігани (Піґани) в гміні Сенява Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Кемпа — частина села Станішево в гміні Картузи Картузького повіту Поморського воєводства
 Кемпа — частина села Ґуркі-Великі в гміні Бренна Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Кемпа — частина села Маркльовіце в гміні Маркльовіце Водзіславського повіту Сілезького воєводства
 Кемпа — частина села Охаби-Мале в гміні Скочув Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Кемпа — частина села Чанець у гміні Поромбка Бельського повіту Сілезького воєводства
 Кемпа — частина села Рибажовиці в гміні Бучковіце Бельського повіту Сілезького воєводства
 Кемпа — частина села Остре в гміні Ліпова Живецького повіту Сілезького воєводства
 Кемпа — частина села Дзенґелюв у гміні Ґолешув Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Кемпа — частина села Ясениця в гміні Ясениця Бельського повіту Сілезького воєводства
 Кемпа — частина села Костковиці в гміні Дембовець Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Кемпа — частина села Бренна в гміні Бренна Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Кемпа — частина села Мазаньцовиці в гміні Ясениця Бельського повіту Сілезького воєводства
 Кемпа — частина села Іловниця в гміні Ясениця Бельського повіту Сілезького воєводства
 Кемпа — частина села Ковале в гміні Скочув Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Кемпа — частина села Міроциці в гміні Нова Слупія Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Кемпа — частина села Домбрувка в гміні Ожиш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кемпа — частина села Вапниця в гміні М'єндзиздроє Каменського повіту Західнопоморського воєводства
 Кемпа — колонія в гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Кемпа — колонія в гміні Серпць Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Кемпа — колонія в гміні Малогощ Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Кемпа — колонія в гміні Дравно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Кемпа — осада в гміні Жнін Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кемпа — осада в гміні Цехоцин Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кемпа — осада в гміні Казанув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Кемпа — лісова осада в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства

Примітки